Mellana (Boves), een plaats in de Italiaanse gemeente Boves
Mellana (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes